Die 25. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  Großherzoglich Hessische (25.) Division
  25. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  25. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  25. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  25. Waffen-Grenadier-Division der SS „Hunyadi“ (ungarische Nr. 1)
  25ª Divisione fanteria “Bologna”
  25. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  25th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  25th Division (Vereinigtes Königreich)
  25. Division (Japanisches Kaiserreich)
  25th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1942 in Britisch-Indien aufgestellt und 1946 aufgelöst wurde
  25. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  25. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 in Sewastopol
  25. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  25. Division (Südvietnam)
  25th Division (Singapur)
  25. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  25e division parachutiste (Frankreich), jetzt 11e brigade parachutiste (Frankreich)

Kavallerie-Verbände 
  25. Kavallerie-Division (Sowjetunion)

Gepanzerte Verbände 
  25. Panzergrenadier-Division (Wehrmacht)
  25. Panzer-Division (Wehrmacht)
  25. Panzer-Division (Sowjetunion)

Sonstige Verbände 
  25. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern